De Rally van Sardinië 2014, formeel 11º Rally d'Italia Sardegna, was de 11e editie van de Rally van Sardinië en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 525e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Alghero.

Verslag 
Na zijn overwinning in Argentinië, lag Jari-Matti Latvala op het ruwe onverhard van Sardinië lange tijd op koers voor een tweede opeenvolgende zege. Nadat de snel uit de startblokken gestarte Hyundai's van Thierry Neuville en Juho Hänninen wegvielen door uiteenlopende problemen, nam Latvala halverwege de openingsetappe de leiding in handen en breidde deze langzamerhand uit op Sébastien Ogier, die door zijn startpositie wat laat in het ritme kwam. Op het moment dat Ogier het gat stukje bij beetje aan het dichten was begon Latvala fouten te maken, en op de lange proef die etappe twee zou afsluiten reed hij een lekke band, en om die reden enig uitzicht op de eindoverwinning. Ogier ging er met die winst vandoor, terwijl Mads Østberg zijn tweede plaats, die hij op de eerste etappe al in handen had totdat Ogier hem voorbij ging, uiteindelijk terug verkreeg na Latvala's problemen, die er op zijn beurt een bitterzoete derde plaats op na zou laten.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 8,98 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Sar
Rally van Sardinië
Alghero